Дитячий пісенний конкурс Євробачення — сьомий дитячий конкурс Євробачення. Відбувся 21 листопада 2009 року в Київському палаці спорту (Київ, Україна).

Учасники

Голосування у фіналі за країнами

Повернення 
  Швеція

Відмова від участі 
  Болгарія
  Греція
  Литва

Див. також 

 Дитячий пісенний конкурс Євробачення

Посилання 
 УТ-1 
 http://www.junioreurovision.tv

Джерела 

 Офіційний сайт дитячого конкурсу пісні Євробачення 
 "Детское Евровидение" 2009 на ESCKaz.com 

Дитячий пісенний конкурс Євробачення
Листопад 2009
2009 у телебаченні
2009 у Києві
Культура Києва